TNT se poate referi la:
 Trinitrotoluen - un material exploziv
 TNT N.V. - o companie multinațională de curierat rapid și logistică (prescurtarea provine de la Thomas Nationwide Transport)
 TNT - o formație de muzică din România
Canale de televiziune
 TNT (canal de televiziune) - un post TV din grupul Time Warner (prescurtarea provine de la Turner Network Television)
 TNT (canal de televiziune din Rusia) - un canal de televiziune din Rusia (prescurtat de la cuvintele din )